Volgens de volkstelling van 2001 van Zuid-Afrika waren er in totaal 5.983.443 mensen die Afrikaans als hun eerste taal spreken. De Namibië-census van 2001 geeft weer dat 11,4% van de Namibiërs Afrikaans als hun huistaal hebben. Het getal Afrikaanssprekenden volgens de census van 2001 in Zuid-Afrika volgens district-gemeentelijke grenzen is als volgt:

Referenties

Afrikaans
Taallijsten